Душко Тошич (серб. Duško Tošić / Душко Тошић, нар. 19 січня 1985, Зренянин) — сербський футболіст.
 Зоран Тошич (серб. Зоран Тошић, нар. 28 березня 1987, Зренянин) — сербський футболіст.
 Драгомир Тошич (сербохорв. Dragomir Tošić / Драгомир Тошић , нар. 8 листопада 1909, Белград  — пом. 20 червня 1985, там само) — югославський футболіст.